Bursuci se poate referi la următoarele localități:

În România
Bursuci, Vaslui

În Ucraina
Bursuci, Balta

Vezi și
Bursuc (dezambiguizare)